Pasquale Fiore (1837-1914) – giurista e politico italiano
 Pasquale Fiore (1953) – calciatore italiano